Igreja Nova ist der Name folgender Orte und Gemeinden:

in Portugal:
 Igreja Nova (Barcelos), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Barcelos
 Igreja Nova (Mafra), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Mafra
 Igreja Nova do Sobral

in Brasilien:
 Igreja Nova (Alagoas)